Эс- междометие употребляемое для отрицания чего-либо у Якутов

 эс — название буквы «с» в кириллическом алфавите.

Географические объекты 
 Эс (Франция) () — коммуна во Франции, входит в состав департамента Шаранта.
 Эс (Камерун) () — коммуна в Камеруне, входит в состав департамента Мефу и Афамба.